Астория е топоним, свързан с фамилията Астор и първия ѝ представител – американския бизнесмен и мултимилионер Джон Джейкъб Астор (1763 – 1848). Името е използвано за първи път за Форт Астория, построен през 1811 г. при устието на река Колумбия, където по-късно възниква град Астория (Орегон).

Астория може да се отнася за:
 Астория – град в щата Орегон
 „Астория“ – известен хотел в Манхатън, Ню Йорк
 „Астория“ – хотел в Солун
 Астория (тежък крайцер, 1933)